Натуральне число 1403
 1403 рік до нашої ери
 1403 рік нашої ери